Ліга чемпіонів КАФ 2019—2020 (офіційно 2019-20 Total CAF Champions League) — 56-й турнір між найкращими клубами африканських країн і 24-й у теперішньому форматі. Вдруге поспіль титул захищав туніський Есперанс. Переможець турніру, єгипетський Аль-Аглі здобув право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2020 та Суперкубку КАФ 2020.

Попередній раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/24 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/25 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/23 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/24 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/25 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/23 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/24 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/25 серпня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/24 серпня 2019

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/27 вересня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/28 вересня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/28 вересня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/29 вересня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14 вересня/24 жовтня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/27 вересня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/28 вересня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/29 вересня 2019

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 лютого/6 березня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 лютого/7 березня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 лютого/7 березня 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/23 жовтня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/24 жовтня 2020

|}

Фінал 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|27 листопада 2020

|}

Посилання 
 Ліга чемпіонів КАФ на soccerway.com

2019 у футболі
2020 у футболі
Ліга чемпіонів КАФ
2019 в африканському спорті